Příjmení Moravčík nese více různých osobností:

 Anton Moravčík (1931–1996) – slovenský fotbalista
 Dušan Moravčík (1948) – slovenský sportovec, atlet, československý reprezentant
 Filip Moravčík (1991) – slovenský fotbalový záložník
 Irena Moravčíková (1940) – československá a slovenská polička, bezpartijní poslankyně FS za normalizace
 Ján Moravčík (1954) – slovenský fotbalista, obránce
 Jozef Moravčík (1945) – československý a slovenský právník a politik
 Karol Moravčík (1952) – slovenský katolický kněz, teolog a publicista
 Ľubomír Moravčík (1965) – slovenský fotbalista
 Vladimír Moravčík (1946) – slovenský politik z Malacek, po sametové revoluci čs. poslanec FS za SDSS
 Zuzana Moravčíková (1956) – československá atletka, běžkyně
 Zuzana Moravčíková (politička) (1957) – česká politička, členka ČSSD